Joseph P. Kennedy sr., Amerikaans politicus en ondernemer, vader van John F. Kennedy
 Joseph P. Kennedy jr., Amerikaans militair, broer van John F. Kennedy